Antioco Deiana – carabiniere italiano
 Damiana Deiana – calciatrice italiana
 Elettra Deiana – politica italiana
 Mario Deiana – scrittore e regista italiano
 Paola Deiana – politica italiana